Сан Себастијан дел Оесте има више значења:

 Општина Сан Себастијан дел Оесте (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Себастијан дел Оесте (Сан Себастијан дел Оесте, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику